Эль-Монтмель ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 72,76 км². Население — 1 449 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Història
 Patrimoni històric d'El Montmell
 Estadístiques

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны